Salvador García Aguilar (1925-2005), escriptor alacantí en llengua castellana.
 Salvador García-Bodaño (1935-), poeta gallec.
 Salvador García de Pruneda (1912-), escriptor i diplomàtic espanyol.
 Salvador García Muñoz (1868-1946), metge i polític socialista valencià.
 Salvador García i Puig (1961-), exfutbolista (defensa) català.
 Salvador García Ruiz (1963-), guionista i director de cinema espanyol.
 Salvador Garcia-Ruiz (1976), economista català.